Гудрон:
 Гудрон — остаток, образующийся в результате отгонки из нефти при атмосферном давлении и под вакуумом фракций, выкипающих до 450—600 °C (Цельсия), в зависимости от природы (состава) нефти.
 Гудрон, в разговорном языке (просторечие) — дорога, покрытая, построенная с применением этого вещества. 
 «Гудрон» — фильм Явора Гырдева, 2008 года.